Виноградный пирог — разновидность фруктового пирога, с начинкой, приготовленной из винограда. Традиционно представлен в регионах, где выращивается виноград. Готовится из различных видов теста: дрожжевого, песочного, слоенного, творожного, бисквитного. Для начинки используются целые ягоды винограда, как чёрного, так и белого. В некоторых случаях, для удобства употребления рекомендуется предварительно удалять косточки винограда или использовать виноград без косточек.

В США 
Виноградный пирог (), приготовленный из винограда сорта Конкорд, является традиционным региональным блюдом западной части штата Нью-Йорк, региона Фингер-Лейкс, Пенсильвании и других регионов Соединенных Штатов, где выращивается виноград, а также канадского штата Онтарио.

Виноградный пирог — фирменное блюдо и традиция города Нейплс, штат Нью-Йорк .  Это также место проведения фестиваля винограда и родина Анджелы Кэннон-Кротерс, автора книги «Сезон виноградных пирогов» (Grape Pie Season) .

Виноградный пирог является частью традиционной кухни гармонитов – немецких религиозных иммигрантов, основавших свою колонию  в штате Пенсильвания в 1824 году. Изготовление пирога — «очень долгий процесс» и включает в себя «снятие кожуры с винограда, приготовление мякоти и отделение семян» .

Варианты этого американского десерта используют также другие сорта винограда и другие ингредиенты.

В Италии 
Скьяччата кон люва () – это сладкая фокачча с виноградом, типичная для Тосканы, в частности, для провинций Флоренция и Прато, но также широко распространенная в некоторых районах внутренних районов провинции Гроссето, где она называется скьячча кон люва. В основе пирога лежит скьяччата – тосканская разновидность фокаччи.

Это сладкая выпечка небогатых крестьян, которую когда-то готовили во время сбора урожая для крестьянских праздников, о её скромном происхождении хорошо свидетельствует простота ингредиентов: тесто для хлеба, оливковое масло, сахар и черный виноград . По традиции используется только виноград сорта канайоло с мелкими ягодами и большим количеством семян (низкого качества, не очень подходящий для вина). Однако, сегодня канайоло постепенно исчезает из виноградников Тосканы, замещаяясь другими, коммерчески более выгодными сортами.

Примечания

Источники 
 Виноградный пирог от Джейми Оливера
 Пирог с виноградом. Лучшие рецепты песочного, слоенного, дрожжевого, бисквитного пирога с виноградом
 Тосканский пирог с виноградом
 Флорентийская скьяччата с виноградом

Американская кухня
Итальянская кухня
Тосканская кухня
Виноградарство